El término Judas puede referirse:

Nombre 
 a Judá, un nombre masculino.

Biblia 
 a Judas Macabeo, líder de la Revuelta de los Macabeos en el siglo II a. C.
 a Judas Iscariote, un apóstol de Jesucristo, recordado por haberlo traicionado.
 a Judas Tadeo, un apóstol de Jesucristo, venerado como el santo de las causas difíciles.
 a Judas, hermano de Jesús, un personaje mencionado en el Nuevo Testamento y que según algunas interpretaciones sería su primo, Judas Tadeo.

Tradición 
 a Judas, tradicional muñeco de paja y hojas secas que se construye para las fiestas navideñas y se quema el 31 de diciembre.

Música 
 Judas Priest, una banda de heavy metal.
Judas (2017), álbum de Fozzy;
«Judas» (1986), una canción de Helloween.
«Judas»(1993), una canción de Depeche Mode.
«Judas» (2011), una canción de Lady Gaga.
 «Judas» (2017), una canción de Fozzy.

Cine 

 Judas, película de 1936 dirigida por Manuel R. Ojeda.